Rissler ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Rissler (* 1944), deutscher Zeichner
 Josef Albert Rissler (1908–1982), deutscher Bildhauer
 Thomas Rissler (* 1962), deutscher Bildhauer und Holzschneider

Siehe auch:
 Risler